Paul Harris kan avse följande personer:
Paul Harris, Rotarys grundare
Paul Harris, illusionist.